Олексій Станіславович Соловйов ( , м. Запоріжжя) — український державний службовець, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 25 лютого 2020 року.

Кандидат медичних наук (2010), доктор медичних наук (2017), доктор фармацевтичних наук (2018).

Люстрований у 2014 році.

Неодноразово звинувачений у корупції та спробах переділу ринку лікарських засобів.

Життєпис 
Соловйов працював лікарем за спеціальністю «Хірургія» в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова.

З 2003 по 2007 рік — директор Державного підприємства «Український медичний центр сертифікації».

З 2007 по 2009 рік — голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.

З 2010 по 2011 рік — голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів (за часів екс-президента Януковича та екс-прем'єра Азарова).

2011 — голова Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (за часів екс-президента Януковича та екс-прем'єра Азарова).

З 2011 по 2014 рік — голова Державної служби України з лікарських засобів (за часів екс-президента Януковича та екс-прем'єра Азарова).

З 2014 року — доцент кафедри організації й економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Завідувач кафедри загальної та клінічної фармації Міжрегіональної академії управління персоналом.

Нагороди 
 Почесна грамота Кабінету Міністрів України
 Заслужений працівник охорони здоров'я України (24 серпня 2013)  (за часів уряду Азарова та екс-президента Януковича) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм

Примітки

Посилання 
 

Відповідальні службовці Ради національної безпеки і оборони України
Уродженці Запоріжжя
Випускники Дніпровського державного медичного університету
Випускники Запорізького медичного університету
Випускники Національної академії державного управління при Президентові України
Доктори медичних наук України
Доктори фармацевтичних наук України
Науковці Національної медичної академії післядипломної освіти
Науковці Міжрегіональної академії управління персоналом